Michi – ipocoristico dei nomi Michele e Michela
 Michi – cognome italiano
MiChi – cantante britannica
Maria Michi – attrice italiana
Michi – singolo di Utada Hikaru del 2016